Chiquito de la Calzada — humorista espanhol
Chiquito (músico) — músico brasileiro

Geografia
Chiquitos — região na parte oriental da Bolívia
Rio Chiquito — região censitária do Novo México, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos